Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2019 (met de officiële naam Coupe Rogers) werd gespeeld van 5 tot en met 11 augustus 2019. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het IGA Stadium in de Canadese stad Montreal.

Het toernooi van 2019 trok een recordaantal van 223.016 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Statistieken

Baansnelheid 

Bronnen: @Stroppa_Del - 7 aug Twitter,@Stroppa_Del - 8 aug Twitter,@Stroppa_Del - 9 aug Twitter,  @Stroppa_Del - 11 aug Twitter

Montreal/Toronto
2019